Froschbach, Fröschbach und Froschbächlein sind geographische Namen

von Ortsteilen:
 Fröschbach (Biberach), Ortsteil der Gemeinde Biberach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Froschbach (Kirchberg), Weiler der Gemeinde Kirchberg, Landkreis Erding, Bayern
 Froschbach (Naila), Weiler der Stadt Naila, Landkreis Hof, Bayern
 Froschbach (Scheyern), Einöde der Gemeinde Scheyern, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Froschbach (Schwabmünchen), Weiler der Stadt Schwabmünchen, Landkreis Augsburg, Bayern

von Fließgewässern:
 Froschbach (Dornlach), rechter Zufluss der Dornlach bei Sackenreuth, Stadt Kulmbach, Landkreis Kulmbach, Bayern, die in die Dobrach mündet
 Froschbach (Eierbach), rechter Zufluss des Eierbachs bei Hohenaltheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern, der über den Bautenbach in die Eger (Wörnitz) entwässert
 Froschbach (Gerolsbach), linker Zufluss des Gerolsbachs (zur Ilm, zur Abens) bei Gneisdorf, Gemeinde Scheyern, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Froschbach (Grobbach), rechter Zufluss des Grobbachs oberhalb des Grobbachhofes, Stadtkreis Baden-Baden, Baden-Württemberg, der in die Oos mündet
 Froschbach (Große Mühl), rechter Zufluss der Großen Mühl bei Wippling, Gemeinde Arnreit, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Froschbach (Kellbach), linker Zufluss des Kellbachs in Kleukheim, Markt Ebensfeld, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Froschbach (Kleine Vils), linker Zufluss des Krumbächleins (Oberlauf der Kleinen Vils) bei Froschbach, Gemeinde Kirchberg, Landkreis Erding, Bayern
 Froschbach (Murr), rechter Zufluss der Murr in Oppenweiler, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Froschbach (Rote Traun), linker Zufluss der Roten Traun bei Windgrat, Gemeinde Inzell, Landkreis Traunstein, Bayern
 Froschbach (Selbitz), linker Zufluss der Selbitz in Marxgrün, Stadt Naila, Landkreis Hof, Bayern
 Froschbach (Unkenbach), rechter Zufluss des Unkenbachs vor Schwebheim, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Froschbach (Wiesenthalbach), rechter Zufluss des Wiesenthalbachs (zur Felda) bei Urnshausen, Wartburgkreis, Thüringen

 Froschbächlein, Abschnittsname des linken Oberlaufs des Hagenbach (Altmühl)-Hauptstrangs bei Schönbronn, Gemeinde Buch am Wald, Landkreis Ansbach, Bayern